Bowling Green puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Bowling Green (Florida)
Bowling Green (Kentucky)
Bowling Green (Maryland)
Bowling Green (Misuri)
Bowling Green (Ohio)
Bowling Green (Virginia)

O también:

Bowling Green, parque de la ciudad de Nueva York.
Bowling Green, estación de metro en Nueva York.
Bowling Green Falcons, equipos deportivos de la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio.